Niederleithen ist der Name folgender Orte:

  Niederleithen (Gemeinde Kallham), Ortschaft von Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
  Niederleithen (Gemeinde Unterweitersdorf), Ortsteil von Unterweitersdorf, Bezirk Freistadt, Oberösterreich